

Toponymie

 Boże est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Boże est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.